Cappi ist der Nachname der folgenden Personen:

 Conrad Cappi (1878–1964), deutsch-österreichischer Schauspieler
 Mariano Cappi (* 1991), uruguayischer Fußballspieler